DY, Dy eller dy kan avse: 

 DY – IATA-koden för flygbolaget Norwegian Air Shuttle 
 DY – nationalitetsbeteckning för motorfordon från Benin
 Dy – ett grundämne, se Dysprosium